Black Belt, terme de langue anglaise peut désigner :
 Black Belt, une région des États-Unis appelée ainsi car y vivaient un pourcentage élevé d'Afro-Américains
 Black Belt, un magazine d'arts martiaux
 Black Belt, un jeu vidéo
 Black Belt, l'un des acteurs de la méthode 6 sigma

Homonymie de titre